Uhry (Königslutter), een dorp in het Landkreis Helmstedt in Niedersachsen
 Alfred Uhry, een Amerikaans scenarist